Paul McAuley (1947-2019), Britse opvoeder, missionaris en milieuactivist
 Paul J. McAuley (1955), Britse botanicus, sciencefiction- en fantasyschrijver